

Personnalités 
Gottlieb Daimler (1834-1900) inventeur du moteur à explosion et fondateur de Daimler-Motoren-Gesellschaft ;
Paul Daimler (1869-1945) inventeur, fils du précédent, héritier de Daimler-Motoren-Gesellschaft.

Entreprises 
Daimler-Motoren-Gesellschaft (ou DMG) : entreprise allemande historique pionnière fondée par Gottlieb Daimler en 1886 ;
Daimler USA : entreprise américaine fondée par William Steinway entre 1888 et 1907 ;
Daimler Motor Company : ancienne entreprise anglaise fondée par Frederick Richard Simms en 1896, qui appartient à Jaguar depuis 1960 ;
Austro-Daimler : entreprise autrichienne fondée par Paul Daimler en 1899 ;
Daimler : entreprise allemande, fusion de Daimler-Motoren-Gesellschaft et de Benz &  de Carl Benz en 1926 ;

Stade
 Gottlieb-Daimler-Stadion : nom porté entre 1993 et 2008 par le stade de Stuttgart, en Allemagne (aujourd'hui Mercedes-Benz Arena)

Homonymie de patronyme